Nositelky jména Marie Tereza/Terezie Španělská:

 Marie Tereza Španělská (1638–1683), provdaná francouzská královna
dcera španělského krále Filipa IV. a první manželka francouzského krále Ludvíka XIV.
 Marie Terezie Španělská (1726–1746)
dcera španělského krále Filipa V. a manželka francouzského dauphina Ludvíka Ferdinanda
 Marie Tereza Španělská (1882–1912)
dcera španělského krále Alfonse XII. a manželka bavorského prince Ferdinanda Marii